Zaccaria – nome proprio di persona italiano maschile
Zaccaria – famiglia genovese
Zaccaria – azienda produttrice di flipper e giochi arcade

Bibbia
Zaccaria – re di Israele
Zaccaria – profeta minore
Zaccaria – libro attribuito al profeta minore
Zaccaria – sacerdote e profeta, figlio di Ioiadà
Zaccaria – sacerdote, padre di Giovanni Battista

Persone
Zaccaria – papa della Chiesa cattolica
Benedetto Zaccaria – ammiraglio genovese, signore di Focea
Antonio Maria Zaccaria – presbitero, medico e santo italiano
Demetrio Zaccaria – imprenditore italiano
Francesco Antonio Zaccaria – presbitero, storico e scrittore italiano
Nicola Zaccaria – basso greco
Roberto Zaccaria – politico e manager italiano

Pittura
Zaccaria – affresco di Michelangelo Buonarroti sulla volta della Cappella Sistina

Pagine correlate
San Zaccaria